Шудовцы — деревня, Лынтупский сельсовет Поставского района Витебской области Белоруссии.
 Шудовцы — деревня, Лынтупский поселковый Совет Поставского района Витебской области Белоруссии.